Янко́вская () — фамилия польско-русского происхождения. Женская форма фамилии .

 Известные носительницы 
 Янковская, Галина Александровна (род. 1964) — российский историк, профессор ПГНИУ.
 Янковская, Елизавета Филипповна (род. 1994) — российская актриса.
 Янковская, Марта (род. 1969) — польская актриса театра и кино.
 Янковская, Нинель Болеславовна (1925—2009) — советский и российский историк-востоковед, ассириолог.
 Янковская, Ольга Ефимовна (1922—1986) — советская театральная актриса, народная артистка РСФСР.
 Янковская, Светлана Сергеевна (1955—2020) — советская, российская цыганская актриса театра и кино, выступавшая на сцене театра «Ромэн», заслуженная артистка РСФСР (1985).
 Янковская, Эльвира Мансуровна (род. 1980) — российская модель, стилист, предприниматель, победительница «Миссис Россия 2013».
 Янковская, Юлия Викторовна (род. 1987) — российская футболистка.
 Янковская, Юлия Сергеевна — профессор, доктор архитектуры.

Составные фамилии 
 Алелиунайте-Янковска, Реда (род. 1973) — литовская баскетболистка.
 Янковская-Цесляк, Ядвига (род. 1951) — польская актриса театра, кино и телевидения.
 Хукман-Янковская, Нина Георгиевна (1964—2014) — советская, позже украинская и нидерландская шашистка. Международный гроссмейстер, многократный призёр чемпионатов мира и Европы, двукратная чемпионка СССР и десятикратная чемпионка Нидерландов по международным шашкам, чемпионка мира 2001 года по молниеносной игре.
 Шекеринская-Янковская, Радмила (род. 1972) — македонский государственный деятель, премьер-министр Республики Македонии (2004). Примечания